The Ultimate Fighter: Heavy Hitters Finale (também conhecido como The Ultimate Fighter 28 Finale) foi um evento de MMA produzido pelo Ultimate Fighting Championship no dia 30 de Novembro de 2018, no Palm Casino Resort, em Las Vegas, Nevada.

Coaches 

 Equipe Whittaker:
 Robert Whittaker, Treinador principal
 Fabricio Itte
 Justin Fitzgerald
 Sergio Penha

 Equipe Gastelum:
 Kelvin Gastelum, Treinador Principal
 Terrell Hunsinger
 Tyler Minton

Lutadores 
Equipe Whittaker
Pesado: Anderson da Silva, Juan Francisco Espino, Michel Batista and Przemysław Mysiala.
Pena Feminino: Julija Stoliarenko, Leah Letson, Larissa Pacheco and Katharina Lehner.
Equipe Gastelum
Pesados: Ben Sosoli, Maurice Greene, Josh Parisian and Justin Frazier.
Pena Feminino: Macy Chiasson, Pannie Kianzad, Bea Malecki and Marciea Allen.

Chave do Torneio

Chave dos Pesados

Chave do Pena feminino

Card Oficial 

 Final dos Pesados do TUF 28.</small> 
<small> Final dos Penas Feminino do TUF 28.

Bônus da Noite 
Os lutadores receberam $50.000 de bônus:

Luta da Noite: Não houve lutas premiadas.
Performance da Noite:  Kamaru Usman,  Juan Espino Dieppa,  Joseph Benavidez e  Roosevelt Roberts

2018 nas artes marciais mistas
Eventos do UFC Fight Night